Saona – fiume francese, affluente del Rodano
 Saona – fiume spagnolo che scorre nella Castiglia-La Mancia ed è un affluente dello Záncara
 Saona – isola caraibica